Le 48 squadre partecipanti sono state divise in 12 gruppi di 4. Si qualificano al Turno Elite le prime due classificate di ogni girone, oltre alla migliore terza classificata, calcolata considerando solo gli incontri con le prime due di ogni gruppo.

Risultati

Gruppo 1

Gruppo 2

Gruppo 3

Gruppo 4

Gruppo 5

Gruppo 6

Gruppo 7

Gruppo 8

Gruppo 9

Gruppo 10

Gruppo 11

Gruppo 12

Confronto tra le terze classificate 
Il confronto tiene conto solamente dei risultati ottenuti contro le prime due classificate del gruppo.

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2013